Осигурање може бити:
 осигурање имовине и лица
 социјално осигурање
 здравствено осигурање